Краковец

 Краковец — посёлок городского типа Яворовского района Львовской области Украины.
 Краковец — село в районе Раковник Среднечешского края Чешской Республики.
 Краковец — средневековый замок XIV века в селе Краковец Чешской Республики.